Sora no Daikaijū Radon (Japonês: 空の大怪獣 ラドン; prt: Rodan),  distribuído internacionalmente como Rodan, é um filme de ficção científica japonês de 1956, realizado por Ishirō Honda.

Sinopse 
Um mineiro investiga a morte dos seus colegas de trabalho e descobre o ninho de um pterodáctilo gigante.

Filmes do Japão de 1956
Filmes do Japão
Filmes de ficção científica do Japão
Filmes de ficção científica da década de 1950
Filmes em língua japonesa da década de 1950
Filmes de monstros